Tinda, grad u Amurskoj oblasti u Rusiji
 Tinda (rijeka), rijeka u Rusiji, dio slijeva rijeke Amura